Принц Мехмед (; 1474 — 1504) је био син султана Бајазита II.

Живот и смрт
Принц Мехмед је рођен 1474. године. Његова мајка је била Ферахшад-хатун. 
Кримски кан Менгли Гирај намеравао је да приђе једном од принчева како би ојачао своје краљевство и учествовао у текућој борби за престо у Османском царству . Његов први избор био је принц Мехмед, санџакбег Феодосије. По обостраном договору, Ајше-хатун, ћерка хана, се удала за принца Мехмеда 1498. године. Принц Мехмет бива погубљен у децембру 1504. године по наређењу свог оца због сумње да је спремао заверу да преузме насилно престо.

Након његове смрти, његова супруга се преудала 1511. године за принца Селима.

Принц Махмуд је имао сина и ћерку:

 принц Мехмед (1505 — 1513); рођен постхумно након смрти оца, у чију је част и добио име. Погубљен је по наређењу свог очуха султана Селима.
 султанија Фатма (1500 — 1556); султан Селим јој је дозволио да остане у Истанбулу. Удао ју је 1516. године.

Референце 

Рођени 1474.
Умрли 1504.
Османско царство